

Aziende 
 Rudolph Wurlitzer Company – azienda tedesco-statunitense di strumenti musicali
 Herbert Wurlitzer – un produttore di clarinetti tedesco

Musica 
 Pianoforte elettrico Wurlitzer – pianoforte elettromeccanico

Persone 
 Franz Rudolph Wurlitzer (1831-1914) – imprenditore statunitense
 Uwe Wurlitzer (n. 1975) – politico tedesco (AfD)

Televisione 
 Wurlitzer – trasmissione televisiva ORF